|}
Die Bahnstrecke Saint-Agne–Auch ist eine überwiegend eingleisige, nicht-elektrifizierte, in westliche Richtung führende Eisenbahnstrecke in den südfranzösischen Départements Haute-Garonne und Gers. Sie ist heute eine wichtige regionale Zubringertrasse von Westen her in die über eine Million Menschen große Metropolregion Toulouse. Alle Personenzüge starten im Bahnhof Toulouse-Matabiau und benutzen die ersten 5,9 km über die Bahnstrecke Toulouse–Bayonne. Bei der Station Toulouse-Saint-Agne zweigt die Strecke nach Auch ab.

Geschichte 
Konzessionär dieser Strecke war die Compagnie des chemins de fer du Midi (kurz: Midi), die am 1. Mai 1863 einen Vertrag zum Betrieb einer Eisenbahn „von Toulouse nach Auch“ unterzeichnete. Zwei Jahre später wurde die Strecke für gemeinnützig erklärt, also auch für den Personenverkehr zugelassen. Der Bau der Strecke warf keine Probleme auf und sie konnte bereits am 22. Oktober 1877 in ganzer Länge in Betrieb genommen werden. Bis auf zwei kurze Tunnel von zusammen weniger als 400 m zu Beginn der Strecke, von denen der zweite inzwischen geöffnet wurde, ist sie vollkommen tunnelfrei.

Am 5. Mai 1939 wurde die Strecke vollständig geschlossen und am 1. Dezember für den Warenverkehr, im Jahr 1943 auch für die Personenbeförderung wiedereröffnet. Im Bereich der Gemeinde Colomiers entstand südlich der Besiedlung ein umfangreiches Gewerbegebiet. Zur besseren Anbindung wurde die Strecke für einige Wochen geschlossen, um einen neuen Streckenverlauf realisieren zu können.

2003 wurde in den beiden Abschnitten Saint-Cyprien-Arènes–Le TOEC und Saint-Martin-du-Touch–Colomiers ein zweites Gleis verlegt, um höhere Taktfrequenzen im Personenverkehr realisieren zu können.

Verkehr 
Seit Gründung der TER Okzitanien wird die Strecke mit der Streckennummer 16 von ihr bewirtschaftet. Die Fahrtzeit dauert etwas über 90 Minuten. Alle 17 Stationen werden zwischen 6:00 und 22:00 Uhr im Takt bedient. Auch am Wochenende und an Feiertagen findet Verkehr statt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Okzitanien